Als Arethusa-Klasse werden zwei Schiffsklassen der britischen Royal Navy bezeichnet:

 Arethusa-Klasse (1913), eine Klasse von acht Leichten Kreuzern, die zwischen 1912 und 1914 gebaut und im Ersten Weltkrieg eingesetzt wurden
 Arethusa-Klasse (1934), eine Klasse von vier Leichten Kreuzern, die zwischen 1934 und 1936 gebaut und im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurden